Le qualificazioni del singolare maschile del Western & Southern Open 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatori

Teste di serie

  Radek Štěpánek (qualificato)
  Pablo Andújar (primo turno)
  Kei Nishikori (qualificato)
  Jarkko Nieminen (primo turno)
  Adrian Mannarino (ultimo turno)
  Ernests Gulbis (qualificato)
  Alex Bogomolov, Jr. (qualificato)

 Michail Kukuškin (ultimo turno)
 Jérémy Chardy (primo turno)
 Somdev Devvarman (primo turno)
 Bernard Tomić (primo turno)
 Ryan Sweeting (primo turno)
 Andreas Haider-Maurer (primo turno)
 Olivier Rochus (primo turno)

Qualificati

  Radek Štěpánek
  Édouard Roger-Vasselin
  Kei Nishikori
  Marsel İlhan

  Julien Benneteau
  Ernests Gulbis
  Alex Bogomolov, Jr.

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Note 
 

Western & Southern Open 2011
ATP World Tour 2011